Оспа:

Вирусные заболевания
 Натуральная оспа
 Коровья оспа
 Оспа обезьян
 Ветряная оспа — в отличие от других заболеваний, имеющих в названии слово «оспа»,  вызывается вирусом герпеса, не имеющего  никакого сходства с вирусом оспы. Этот же вирус считается возбудителем опоясывающего лишая.
 Оспа растений

Топоним
Оспа (приток Тагана) — река в Томской и Новосибирской областях.
Оспа (приток Бочакты) — река в Иркутской области.
Онот (в верхнем течении — Оспа) — река в Бурятии и Иркутской области.
Оспа — озеро в Красноярском крае.